Welcome to the Morbid Reich est le neuvième album du groupe de brutal death metal polonais Vader. L'album est sorti le  sous le label Nuclear Blast.

Liste des Morceaux 

 Ultima Thule
 Return to the Morbid Reich
 The Black Eye
 Come and See My Sacrifice
 Only Hell Knows
 I Am Who Feasts Upon Your Soul
 Don't Rip the Beast's Heart Out
 I Had a Dream...
 Lord of Thorns
 Decapitated Saints
 They Are Coming...
 Black Velvet and Skulls of Steel

Album de Vader
Album musical sorti en 2011